В 2006 году на основе уже хорошо зарекомендовавшей себя серии И-155 началась разработка новой фирменной серии И-155Н.

Конструкция новой индивидуальной серии домов позволяет из одних и тех же изделий по одной и той же конструктивной схеме собирать дома разных конфигураций, разной этажности, с разными типами квартир. В состав серии входят 19 различных типов секций, такие как: «угловые», «трилистник», «Т-образные», «поворотные вставки» и т. д. За счет этого на любом участке возможно получить максимальный показатель общей площади. Многообразие типов секций позволяет создать любой набор квартир, площадью от 50 до 120 м². Этажность домов новой серии — до 25 этажей.

Теплотехнические и архитектурные характеристики домов серии И-155Н отвечают самым современным требованиям. Для создания индивидуального образа каждого дома предусмотрены фасады разных типов: трехслойные стены (монолитный железобетон — минеральный утеплитель — монолитный железобетон) с отделкой первых этажей натуральным камнем или керамогранитом или окрашены и однослойные (монолитный железобетон) с вентилируемым фасадом. Кроме того, для узнаваемости серии при строительстве использованы «архитектурные элементы», такие как эркеры, карнизы, фризы, а входная группа отделана мрамором и гранитом.

Все подъезды домов серии И-155Н предусматривают обязательное наличие незадымляемых лестничных клеток, в квартирах установлены автоматические тепловые пожарные извещатели, предусмотрен аварийный выход на лоджию.

Для инвалидов и маломобильных групп населения в подъездах предусмотрено несколько вариантов отметок входных вестибюлей, обеспечивающих доступ в здание без лестниц и пандусов.

В зависимости от планировки в квартирах могут быть эркеры. Квартиры с просторными кухнями, большими лоджиями. Балконы и лоджии остеклены. В окнах устанавливаются стеклопакеты ПВХ с повышенной теплоизоляцией. Стеклопакеты производит «Стромремонтналадка». В домах устанавливается усовершенствованная система отопления с терморегуляторами и поквартирной разводкой, позволяющей убрать стояки в углах комнат. Разводка теплоносителя к батареям изготовлена из полиэтилена.

Расположение в Москве и Московской области 
В Москве дома серии И-155Н построены в районах: Южное Бутово (московская часть Щербинки), Отрадное (Высоковольтный пр-д), так на месте снесенных пятиэтажек и ранее зарезервированных территориях: Нагатино-Садовники, Фили и других.

В Подмосковье дома серии И-155Н построены или строятся в городах: Балашиха (микрорайон Балашиха-Парк), Красногорск (микрорайон Павшинская Пойма), Люберцы (микрорайон Красная Горка, микрорайон Люберецкие Поля), Одинцово (микрорайон Кутузовский — Новая Трехгорка)

Площади квартир 

Все комнаты в квартирах домов серии И-155Н изолированные. В двух-, трех- и четырёхкомнатных квартирах есть темные комнаты

Подробные характеристики 

Типовые серии жилых домов